Oliver Drake peut désigner :
 Oliver Drake (1903-1991), cinéaste américain ;
 Oliver Drake (1987-), joueur américain de baseball.